Karl Beringer ist der Name folgender Personen:
 Karl Beringer (Schauspieler) (1845–1907), österreichischer Theaterschauspieler
 Karl Beringer (Organist) (1866–1943), deutscher Organist
 Karl-Friedrich Beringer (* 1948), deutscher Chor- und Orchesterdirigent